Боровской район:

 Боровской район — прежнее название Мендыкаринского района Казахстана.
 Боровской район — район в Ивановском Промышленном районе в 1929—1932 годах, преобразованный в 1932 году в Большесольский (Некрасовский) район.
 Боровской район — прежнее название Боровского района () Харьковской области.
 Боровской район — упразднённый район Барнаульского округа Сибирского края РСФСР.

См. также 
 Боровский район